Рот-и-Бага (Ротибага; ) — гавар в провинции Пайтакаран Великой Армении.

География 
На севере Рот-и-Бага граничил с Хракот-Перожем, на западе с Варданакертом, на юге — с Каган-Ротом, на юго-востоке — с Хани, а на востоке было побережье Каспийского моря. Столицей Рот-и-Баги являлся город Баган-рот, стоявший на одноимённой реке.

См. также 
 Пайтакаран

Ссылки 
 Административное деление Великой Армении на сайте akunq.net
 Карта провинции Пайтакаран

Литература 
 Еремян С. Т. Армения. С. 36
 
 Пайтакаран. — «Вестник общественных наук» АН Арм. ССР, т. ХП, с. 301—302 
 Ինճիճյան Ղ., Ստորագրութիւն հին Հայաստանեայց, Վնտ., 1822
 Երեմյան Ս., Հայաստանը ըստ «Աշխարհացոյց»-ի, Երևան, 1963
 Ուլուբաբյան Բ.Ս., Դրվագներ Հայոց Արևելից կողմանց պատմության IV—VII դդ., Երևան, 1981

Примечания 

Гавары Пайтакарана